Стенел, також Сфенел () — син Персея, батько Алкіної й Еврістея;

Стенел — син Актора, супутник Геракла;

Стенел — син Андроген, онук Міноса.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

 
Персонажі давньогрецьких міфів